46-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 6 апреля 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал швейцарский велогонщик Патрик Мюллер из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды: 7 проконтинентальных команд и 17 континентальных. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехали 80 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Апрель 2019 года